Radio Televisione Regionale Veneta S.r.l. nota anche come R.T.R. o RTR, è stata un'azienda italiana, attiva nell'ambito televisivo e radiofonico, che fra gli anni '70 e gli anni '80 ha segnato la storia dell'emittenza privata.

Storia

Televisione 

Nata nel novembre 1976 a Padova, per volere di Giorgio Pinton, nei primi anni di attività trasmetteva i programmi della Televisione della Svizzera Italiana. Nel 1978 l'emittente si trasferisce a Selvazzano Dentro e viene potenziato il segnale in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel 1984, dopo l'ingresso di nuovi imprenditori, viene creata Elettronica Industriale che a sua volta dà vita ad una seconda emittente del gruppo: Tele Diffusione Europea. Nel 2003 l'azienda chiude i battenti, cedendo impianti e frequenze a Telecom Italia per irradiare LA7 ed MTV.
 
Emittente da non confondere con un'altra grande televisione del periodo, RTV Veneta, denominata Radio Televisione Veneta editore Luigi e Vinicio La Placa che irradiava i propri programmi sul canale 40 Uhf  .Questa emittente nata nell agosto del 1975 fu la prima nel Veneto a trasmettere a colori prima ancora della Rai ,cessa di esistere negli anni 80 quando cede il canale di trasmissione alla nascente Canale 5.

Radio 

R.T.R., è stata la prima radio di Padova. Nata nel settembre 1975, per volere della famiglia Pinton, trasmetteva in FM sulla frequenza 102.300 Mhz.

Voci correlate 
 TeleNordest
 Elisabetta Gardini

Emittenti radiofoniche italiane private (passato)
Reti televisive locali italiane del passato
Emittenti radiofoniche italiane locali in Veneto
Emittenti radiofoniche italiane locali
Reti televisive del Veneto
Aziende di Padova
Aziende della provincia di Padova
Selvazzano Dentro